Castelo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Castelo do Piauí, 
 Castelo (ort), Espírito Santo, 
 Castelo (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar